Esistono più comuni francesi con questo nome

 Sarry – Marna
 Sarry – Saona e Loira
 Sarry – Yonne